Tajna Organizacja Wojskowa – organizacja konspiracyjna utworzona w 1920 r. przez górali na okupowanych przez Czechosłowację terenach Spisza i Orawy.
 Tajna Organizacja Wojskowa – organizacja konspiracyjna utworzona na wypadek agresji na II RP.
 BGM-71 TOW – amerykański kierowany pocisk przeciwpancerny drugiej generacji, używany przez kilkadziesiąt krajów.